Чемпионат СССР по футболу 1972 (первая лига) — второй по значимости ежегодный турнир команд СССР. Победителем первенства первой лиги стал ташкентский клуб «Пахтакор».

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

Матчи

Примечания

Ссылки 

Первая лига СССР 1972 на КЛИСФ

Чемпионат СССР по футболу 1972
1972